

Жайилминський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Жайилминський сільський округ — адміністративна одиниця, Сарисуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Жайилма